Cetiovití (Cettiidae) je čeleď středně velkých zpěvných ptáků, dříve řazených do čeledi pěnicovití (Sylviidae). V současné době tvoří tuto čeleď 36 druhů v jedenácti rodech, s původním rozšířením v Africe a Asii.

Fylogeneze a taxonomie 
Cetiovití jsou zřejmě sesterskou skupinou mlynaříkovitých (Aegithalidae). Podle nejnovějších výzkumů patří do této čeledi také pěnička pruhohlavá (Hemitesia neumanni), příbuzná rodu Urosphena. Jelikož jsou cetie hlavně orientální čeledí, je zajímavé, že k ní patří i tento africký druh. Protože bazální postavení v čeledi má rovněž africký rod Erythrocercus, otevírá se možnost afrického původu celé skupiny.

Velkou záhadou bylo postavení prinie křovinné (Scotocerca inquieta). Často bývá řazena do čeledi cistovníkovitých (Cisticolidae), podle jiných důkazů by měla být řazena k rákosníkovitým (Acrocephalidae). Nejnovější výzkumy však prokázaly, že patří mezi cetiovité pěvce.

Rod Phyllergates byl dříve řazen k cistovníkovitým v rámci rodu Orthotomus. Cetie Horeites (=Cettia) haddeni byla popsána teprve v roce 2006; zpívající pták byl zaznamenán již v roce 1972, ale odchytit živého jedince se podařilo až v roce 2000.

Rod Cettia v původním pojetí je polyfyletický, proto se zdá být vhodné obnovit pro většinu cetií rod Horeites, který byl běžně používán do poloviny 20. století.

Kladogram 

{{Kladogram
|1=Erythrocercus
|2={{Klad
 |1=?Scotocerca
 |2={{Klad
   |1=
   |2={{Klad|1=Abroscopus|2={{Klad|1=Phyllergates|2=}}}}
}}
}}
}}

 Evropské druhy 
 Cettia cetti'', cetie jižní

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

 
Čeledi ptáků